Сіготьє́, Сіґотьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 135 км на північ від Марселя, 33 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сіготьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сіготьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіготьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сіготьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіготьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи